Der Atlas of Peculiar Galaxies ist ein astronomischer Katalog. In ihm sind 338 ungewöhnliche Galaxien mit photographischen Aufnahmen aufgeführt.

Geschichte 
Der Katalog wurde von Halton Arp in den 1960er Jahren zusammengestellt und 1966 veröffentlicht. Daher wird er auch Arp-Katalog genannt.

Arp suchte in eigenen Arbeiten und Listen anderer Astronomen nach Gruppen von Galaxien und Galaxien ungewöhnlichen Aussehens. Beispielsweise referenziert er Elemente des Atlas and Catalogue of interacting galaxies. Er nahm für jedes Objekt mit dem 5-Meter-Teleskop des Mount-Palomar-Observatoriums unter guten Beobachtungsbedingungen eine photographische Aufnahme im blauen Spektralbereich auf.

Arp gliederte seinen Katalog ungewöhnlicher Galaxien nach rein morphologischen Kriterien in Gruppen.

Bedeutung 
Der Arp-Katalog war Ausgangspunkt vieler detaillierter Untersuchungen ungewöhnlicher und wechselwirkender Galaxien, auch wenn den spezifischen morphologischen Einstufungen und einigen zugrundeliegenden Modellvorstellungen Arps heute oft geringere Bedeutung beigemessen wird.

Als Kürzel wird Arp oder APG verwendet.

Die Elemente des Katalogs

Galerie 
Die Originalbilder von Halton Arp mit dem 5-Meter-Teleskop vom Mount Palomar sind als Link ( [1]) angegeben, da sie aus Urheberrechtsgründen nicht in die Wikipedia eingebunden werden können.

Spiralgalaxien mit geringer Flächenhelligkeit (1–6)

Spiralgalaxien mit gespaltenen Armen (7–12)

Spiralgalaxien mit abgetrennten Abschnitten (13–18)

Dreiarmige Spiralgalaxien (19–21)

Einarmige Spiralgalaxien (22–24)

Spiralgalaxien mit einem ausgeprägten Arm (25–30)

Spiralgalaxien mit der Form eines Integralzeichens (31–36)

Spiralgalaxien mit einem Begleiter niedriger Flächenhelligkeit auf einem Arm (37–48)

Spiralgalaxien mit einem kleinen Begleiter hoher Flächenhelligkeit auf einem Arm (49–78)

Spiralgalaxien mit einem großen Begleiter hoher Flächenhelligkeit auf einem Arm (79–91)

Spiralgalaxien mit einem elliptischen Begleiter auf einem Arm (92–101)

Elliptische Galaxien mit Verbindung zu Spiralen (102–108)

Elliptische Galaxien die Spiralarme abstoßen (109–112)

Elliptische Galaxien nahe bei Spiralgalaxien und diese störend (113–132)

Elliptische Galaxien mit nahen Fragmenten (133–136)

Elliptische Galaxien mit ausströmendem Material (137–145)

Galaxien mit assoziierten Ringen (146–148)

Galaxien mit Jets (149–152)

Gestörte Galaxien mit innerer Absorption (153–160)

Galaxien mit diffusen Filamenten (161–166)

Galaxien mit diffusen Gegenarmen (167–172)

Galaxien mit schmalen Gegenarmen (173–178)

Galaxien mit schmalen Filamenten (179–193)

Galaxien mit vom Kern ausgeschleuderter Materie (194–208)

Galaxien mit Unregelmäßigkeiten, Absorption und Auflösung (209–214)

Galaxien mit angrenzenden Schleifen (215–220)

Galaxien mit amorphen Spiralarmen (221–226)

Galaxien mit konzentrischen Ringen (227–232)

Galaxien mit Anzeichen für Aufspaltung (233–256)

Galaxien mit unregelmäßigen Klumpen (257–268)

Doppelgalaxien mit verbundenen Armen (269–274)

Wechselwirkende Doppelgalaxien  (275–280)

Doppelgalaxien mit Einströmung und Anziehung (281–286)

Galaxien mit Windeffekten (287–292)

Galaxien mit langen Filamenten (294–297)

Unklassifizierte Objekte (298–310)

Gruppen von Galaxien (311–321)

Ketten von Galaxien (322–332)

Verschiedene (333–338)

Siehe auch 
 Liste astronomischer Kataloge

Literatur 
 H. Arp: Atlas of Peculiar Galaxies. In: Astrophysical Journal. Supplement Series 14, 1966, S. 1. (Zusammenfassende Veröffentlichung)
 H. Arp: Atlas of Peculiar Galaxies. California Institute of Technology, Pasadena 1966, . (Eigentlicher Atlas)

Weblinks 

 Der Katalog bei VizieR
 Online-Version des Atlas of Peculiar Galaxies

Einzelnachweise 

Astronomische Datensammlung